Te Deum puede hacer referencia a:

 Te Deum, himno cristiano;
 Diferentes obras basadas en el texto anterior:
 Te Deum (Charpentier) (entre 1688-1698), pieza musical barroca de Marc-Antoine Charpentier, popular por ser la sintonía de Eurovisión;
 Te Deum (Bruckner) (1884), compuesto por Anton Bruckner;
 Te Deum (Dvořák) (1892), compuesto por Antonín Dvořák;
 Te Deum (entre 1895 y 1896), una de las Quattro Pezzi Sacri de Giuseppe Verdi;
 Te Deum (Demessieux) (1958), pieza de órgano de Jeanne Demessieux;
 Te Deum (Chile), liturgia de acción de gracias en Chile;
 Te Deum (Argentina), liturgia de acción de gracias en Argentina;
 Tedeum (película), spaghetti western de 1972.

Véase también 

 :Categoría:Te Deums